Сезон 2022/2023 — 123-й сезон в истории футбольного клуба «Барселона» и 92-й сезон для клуба в чемпионате Испании.

Капитаны на первую половину сезона: Бускетс, Пике, Роберто, Альба.Капитаны на вторую половину сезона: Бускетс, Роберто, Альба, тер Штеген.

События сезона 
 3 апреля Ассамблея сосьос «Барселоны» ратифицировала партнёрское соглашение клуба с шведским стриминговым сервисом «Spotify». Соглашение вступило в юридическую силу в этот же день, а начало официально действовать с 1 июля 2022 года. По итогу соглашения стадион «Камп Ноу» был переименован в «Spotify Камп Ноу», а также на передней части футболок в течение четырёх лет будет размещен логотип «Spotify» в качестве главного партнёра.
 16 июня на внеочередной Ассамблее сосьос клуба были утверждены предложения руководства клуба о продаже 49,9% прав клуба на лицензирование и мерчандайзинг (Barca Licensing and Merchandising), а также 25% доходов от прав на телетрансляции матчей чемпионата Испании.
 30 июня — первый экономический рычаг: «Барселона» и инвестиционный фонд «Sixth Street» (ведущая мировая инвестиционная компания с большим опытом работы в спортивном бизнесе) достигли о приобретении 10% прав клуба на телетрансляции в Ла Лиге на следующие 25 лет. Благодаря этой сделке футбольный клуб Барселона получает общий прирост капитала в размере 267 миллионов евро за текущий сезон. Благодаря этому каталонский клуб завершил предыдущий сезон с прибылью и закрыл некоторый долг.
 22 июля — второй экономический рычаг: «Барселона» и «Sixth Street» достигли о приобретении дополнительных 15% телевизионных прав, которые каталонский клуб имеет в Ла Лиге. В общей сложности, инвестиционный фонд получает право уже на 25% телевизионных прав клуба на последующие 25 лет. Этот рычаг направлен на укрепление финансового положения клуба. Клуб из Каталонии избавится от задолженности, изначально составлявшей 550 миллионов евро. Клуб выручит 400 миллионов евро, из которых 200 пойдут на трансферы.
 1 августа — третий экономический рычаг: «Барселона» объявила о продаже 24,5% акций «Barca Studios» интернет-порталу «Socios.com» за 100 миллионов евро. Сделка позволит ускорить рост аудиовизуальной и веб-стратегии клуба, а также усилит интеграцию в блокчейны и NFT.
 12 августа — четвертый экономический рычаг: «Барселона» и компания Orpheus Media договорились о продаже 24,5% оставшихся акций «Barca Studios». Команда вернулась в рамки финансового Fair-play и Ла Лига подтвердила, что клуб может вернуться от формулы 1:3 к формуле 1:1. Это позволило клубу успешно зарегистрировать новых футболистов на сезон (за исключением Кунде).

Форма 
Производителем формы для клуба является компания Nike. Главным глобальным спонсором клуба, логотип которого изображён на футболке, с этого года становится компания Spotify, которая пришла на замену японской e-commerce-компании Rakuten, которая являлась главным спонсором с 2017 по 2022 год. Домашний комплект формы официально был представлен 3 июня. 27 июня представлена гостевая форма на сезон, которая была вдохновлена Олимпиадой-1992, которая проходила в столице Каталонии. На форму нанесен контур карты города. В дизайне присутствуют олимпийские кольца — они нанесены на рукава. 24 августа был представлен третий игровой комплект формы на сезон. Он сочетает в себе светло-серый базовый цвет с сине-гранатовым крестом в центре. Крест в центре представляет Крест Святого Георгия, который является частью герба клуба (приурочена к тридцатилетию со дня вручения Женералитетом Каталонии премии Креста Святого Георгия). Шорты и гетры так же выполнены в светло-серых тонах. 27 января представлен четвёртый комплект формы, который сочетает в себе традиционные «каталонские» цвета.
На задней стороне футболки внизу, под номером, вместо логотипа UNICEF располагается логотип Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR (eng), ANCUR (esp)).

Состав команды

Основной состав 
Матчи и голы игроков приводятся на конец этого сезона.

Молодёжный состав

Трансферы

Пришли в клуб 

Общие доходы:  € 153 000 000

Ушли из клуба 

Общие доходы:  € 15 000 000

Ушли в аренду

Статистика сезона

Игры и голы 

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Вратари

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Защитники

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Полузащитники

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Нападающие

|-
|colspan="14"|Игрок покинул команду или ушёл в аренду

|}

Бомбардиры 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Голевые передачи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

«Сухие» матчи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Дисциплинарные показатели 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Капитаны в сезоне 
Здесь представлен список капитанов во всех официальных матчах команды.

|}

Хет-трики

Пенальти

Тактические схемы 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

|}

Наиболее частый стартовый состав 
По схеме 4-3-3

|}

По схеме 4-2-3-1 (использовалась в январе-феврале)

|}

Соревнования

Предсезонные и товарищеские матчи

Суперкубок Испании

Чемпионат Испании

Турнирная таблица

Статистика выступлений

Результаты по турам

Матчи

Кубок Испании

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Лига чемпионов УЕФА

Групповая стадия

Лига Европы УЕФА

Предварительный раунд

Примечания 

2022/2023
Барселона